Alexander Andergassen – ex hockeista italiano su ghiaccio
 Heinrich Andergassen – ufficiale delle SS condannato e giustiziato come criminale di guerra
 Leo Andergassen – storico italiano di lingua tedesca
 Raphael Andergassen – hockeista italiano su ghiaccio